Финн Лемке (; род. 30 апреля 1992, Бремен) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб МТ Мельзунген  и сборную Германии на позиции левого полусреднего.

Карьера 
Клубная
Финн Лемке начинал свою профессиональную карьеру в Швеневеде/Ноенкирхен. В 2011 году Финн Лемке перешёл в немецкий клуб Лемго. После 4 сезонов проведённых в Лемго, Финн Лемке перешёл в Магдебург.
В сборной
Финн Лемке дебютировал в сборной Германии 3 января 2014 году, в матче против Австрии. Финн Лемке за сборную Германии сыграл 31 матч и забил 18 голов.

Награды 
 Бронзовой призёр летних Олимпийских игр: 2016

Статистика 
Статистика Финна Лемке на сезон 2018/19 представлена на 30.1.2018

Примечания

Ссылки 
 http://dhb.de/nationalteams/maenner/spieler/detailseiten-spieler/finn-lemke/persoenliche-daten.html

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ГК «Магдебург»
Игроки ГК «Лемго»
Игроки ГК «Мельзунген»